Pico da Cruz (Santo Antão): uma montanha da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde;
 Pico da Cruz (Sete Cidades): uma elevação localizadana freguesia das Sete Cidades, arquipélago dos Açores;
 Pico da Cruz (Terceira): um cone vulcânico da ilha Terceira, Açores.

Desambiguações de topônimos